Il termine viene comunemente usato per:

 Strage del Rapido 904, attentato dinamitardo avvenuto il 23 dicembre 1984 presso la galleria di San Benedetto Val di Sambro

 Naufragio della F174 rappresenta la più grande tragedia navale del Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Avvenne nella notte tra il 25 e il 26 dicembre 1996